Wochenblatt für Stadt und Land steht für folgende Zeitschriften:

in Deutschland:
 Der Reichsfreund: Neues Wochenblatt für Stadt und Land 
 Rheinisches Wochenblatt für Stadt und Land 
 Deutscher Arbeiter-Freund. Wochenblatt für Stadt und Land 
 Freimund. kirchlich-politisches Wochenblatt für Stadt und Land 

in der Schweiz:
 Zofinger Wochenblatt für Stadt und Land